

Acronimi 
 TOP (Torino Olympic Park) – parco olimpico di Torino

Codici 
 TOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Topeka (Stati Uniti)
 TOP – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Torino, radioassistenze per la navigazione aerea
 TOP – codice valutario ISO 4217 del Paʻanga tongano, valuta delle Tonga
 top – codice ISO 639-3 della lingua totonaca di Papantla

Geografia 
 Top – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian
 Top – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian

Altro 
 top – comando dei sistemi Unix e Unix-like che mostra i processi attualmente in memoria
 Top – indumento utilizzato per coprire la parte superiore del corpo umano
 Top – supercriminale della DC Comics nemico di Flash
 Top – album di YoungBoy Never Broke Again del 2020
 T.O.P. – album dei Tower of Power del 1993
 T.O.P – rapper, cantautore, produttore discografico e attore sudcoreano, membro del gruppo musicale Big Bang